Ekstraklasa 2013/2014 – 80. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. Był to pierwszy sezon po zmianie formatu rozgrywek w 2013 – podzielono je na rundę zasadniczą (30 kolejek, mecze każdy z każdym po 2 razy) i rundę finałową w dwóch grupach (7 kolejek). Sponsorem tytularnym rozgrywek było T-Mobile Polska, operator sieci T-Mobile, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa T-Mobile Ekstraklasa.

Pierwszą bramkę rozgrywek zdobył w 5. minucie meczu  –  zawodnik gości Maciej Dąbrowski (mecz zakończył się wynikiem 0:2).

Tytuł mistrzowski obroniła , zostając najlepszą drużyną kraju po raz 10.

Drużyny 

Objaśnienie: Ruch Chorzów utrzymał się w lidze z powodu braku licencji dla Polonii Warszawa (6. miejsce w poprzednim sezonie).

Format rozgrywek 
W sezonie 2013/2014 po raz pierwszy obowiązywał nowy format rozgrywek, zwany ESA-37. W rundzie zasadniczej drużyny rozegrały 30 kolejek (łącznie 240 meczów) systemem kołowym. Po jego zakończeniu nastąpiła runda finałowa, w której liga została podzielona na dwie grupy – w grupie A grały drużyny z miejsc 1–8 po rundzie zasadniczej, zaś w grupie B – drużyny z miejsc 9–16 po rundzie zasadniczej. Punkty zdobyte w rundzie zasadniczej zostały podzielone przez dwa z zaokrągleniem w górę w przypadku nieparzystej liczby punktów (dla przykładu: gdy drużyna po 30. kolejce miała 63 punktów, to rundy finałowej przystąpiła z dorobkiem 32 punktów).

W grupie A rozstrzygnęła się walka o podium ligowe, w grupie B – o utrzymanie w Ekstraklasie. W rundzie finałowej rozegrano 7 kolejek w obu grupach (łącznie 56 meczów) według następującego schematu (miejsca po rundzie zasadniczej):

Runda zasadnicza

Tabela 

! 

||(32)
||(27)
||(25)
||(24)
||(23)

||(21)
||(21)

||(20)

||(20)
||(20)

||(19)

||(17)
||(17)

||(16)
||(15)
||(11)

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Runda finałowa

Tabela 

! 
|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa A
|-

||rowspan=4|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa B
|-
||rowspan=6|

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki 

 31. kolejka: 25–28 kwietnia 2014,
 32. kolejka: 2–5 maja 2014,
 33. kolejka: 9–12 maja 2014,
 34. kolejka: 16–19 maja 2014,
 35. kolejka: 23–26 maja 2014,
 36. kolejka: 27–28 maja 2014,
 37. kolejka: 31 maja – 1 czerwca 2014.

|

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
|-
|colspan=9 align="center"|Grupa B
|}
|}

Statystyki

Bramki, kartki 
W tabeli nie są liczone kartki anulowane po meczach przez Komisję Ligi.

Strzelcy 

Pełna klasyfikacja na 90minut.pl

Hat-tricki

Klasyfikacja Fair Play 

Źródło: Ekstraklasa.org

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Nagrody 
2 czerwca 2014 roku odbyła się gala T-Mobile Ekstraklasy, podsumowująca sezon. Podczas uroczystości rozdano nagrody w dziesięciu kategoriach.

 Bramkarz sezonu: Dušan Kuciak (Legia Warszawa)
 Obrońca sezonu: Arkadiusz Głowacki (Wisła Kraków)
 Pomocnik sezonu: Miroslav Radović (Legia Warszawa)
 Napastnik sezonu: Marcin Robak (Piast Gliwice/Pogoń Szczecin)
 Odkrycie sezonu: Michał Masłowski (Zawisza Bydgoszcz)
 Piłkarz sezonu: Miroslav Radović (Legia Warszawa)
 Trener sezonu: Ján Kocian (Ruch Chorzów)
 Parada bramkarska sezonu: Krzysztof Baran (Jagiellonia Białystok) - 31 października 2013 roku w meczu z Lechem Poznań
 Gol sezonu: Marcin Malinowski (Ruch Chorzów) - 26 lipca 2013 roku w meczu z Lechią Gdańsk
 Największy plus sezonu: Gergő Lovrencsics (Lech Poznań)

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Sędziowie

Sędziowie zawodowi

Grupa Top Amator 
Pozostali sędziowie z uprawnieniami sędziowania meczów w Ekstraklasie.

Stadiony

Stroje

Prawa telewizyjne

Uwagi

Przypisy 

Ekstraklasa w piłce nożnej (2013/2014)
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce